Di seguito una lista di asteroidi dal numero 271001 al 272000 con data di scoperta e scopritore.

271001-271100 

|-
|271001 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271002 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271003 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271004 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271005 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271006 - ||  ||  || NEAT
|-
|271007 - ||  ||  || NEAT
|-
|271008 - ||  ||  || Pla D'Arguines
|-
|271009 Reitterferenc ||  ||  || Sarneczky, K.
|-
|271010 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271011 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271012 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271013 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271014 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271015 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271016 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271017 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271018 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271019 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271020 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271021 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271022 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271023 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271024 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271025 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271026 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271027 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271028 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271029 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271030 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271031 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271032 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271033 - ||  ||  || LONEOS
|-
|271034 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271035 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271036 - ||  ||  || NEAT
|-
|271037 - ||  ||  || LONEOS
|-
|271038 - ||  ||  || NEAT
|-
|271039 - ||  ||  || NEAT
|-
|271040 - ||  ||  || NEAT
|-
|271041 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271042 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271043 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271044 - ||  ||  || CINEOS
|-
|271045 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271046 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271047 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271048 - ||  ||  || NEAT
|-
|271049 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271050 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271051 - ||  ||  || NEAT
|-
|271052 - ||  ||  || NEAT
|-
|271053 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271054 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271055 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271056 - ||  ||  || LONEOS
|-
|271057 - ||  ||  || LONEOS
|-
|271058 - ||  ||  || LONEOS
|-
|271059 - ||  ||  || NEAT
|-
|271060 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271061 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271062 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271063 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271064 - ||  ||  || LONEOS
|-
|271065 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271066 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271067 - ||  ||  || LONEOS
|-
|271068 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271069 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271070 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271071 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271072 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271073 - ||  ||  || NEAT
|-
|271074 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271075 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271076 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271077 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271078 - ||  ||  || NEAT
|-
|271079 - ||  ||  || NEAT
|-
|271080 - ||  ||  || NEAT
|-
|271081 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271082 - ||  ||  || NEAT
|-
|271083 - ||  ||  || CINEOS
|-
|271084 - ||  ||  || NEAT
|-
|271085 - ||  ||  || CINEOS
|-
|271086 - ||  ||  || CINEOS
|-
|271087 - ||  ||  || NEAT
|-
|271088 - ||  ||  || NEAT
|-
|271089 - ||  ||  || NEAT
|-
|271090 - ||  ||  || NEAT
|-
|271091 - ||  ||  || NEAT
|-
|271092 - ||  ||  || NEAT
|-
|271093 - ||  ||  || NEAT
|-
|271094 - ||  ||  || NEAT
|-
|271095 - ||  ||  || CINEOS
|-
|271096 - ||  ||  || Saint-Sulpice
|-
|271097 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271098 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271099 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271100 - ||  ||  || NEAT
|}

271101-271200 

|-
|271101 - ||  ||  || NEAT
|-
|271102 - ||  ||  || NEAT
|-
|271103 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271104 - ||  ||  || NEAT
|-
|271105 - ||  ||  || NEAT
|-
|271106 - ||  ||  || CINEOS
|-
|271107 - ||  ||  || NEAT
|-
|271108 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271109 - ||  ||  || Birtwhistle, P.
|-
|271110 - ||  ||  || Young, J. W.
|-
|271111 - ||  ||  || NEAT
|-
|271112 - ||  ||  || LONEOS
|-
|271113 - ||  ||  || NEAT
|-
|271114 - ||  ||  || NEAT
|-
|271115 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271116 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271117 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271118 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271119 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271120 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271121 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271122 - ||  ||  || NEAT
|-
|271123 - ||  ||  || LONEOS
|-
|271124 - ||  ||  || LONEOS
|-
|271125 - ||  ||  || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|271126 - ||  ||  || NEAT
|-
|271127 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271128 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271129 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271130 - ||  ||  || CINEOS
|-
|271131 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271132 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271133 - ||  ||  || Uccle
|-
|271134 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271135 - ||  ||  || NEAT
|-
|271136 - ||  ||  || NEAT
|-
|271137 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271138 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271139 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271140 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271141 - ||  ||  || NEAT
|-
|271142 - ||  ||  || NEAT
|-
|271143 - ||  ||  || NEAT
|-
|271144 - ||  ||  || LONEOS
|-
|271145 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271146 - ||  ||  || NEAT
|-
|271147 - ||  ||  || CINEOS
|-
|271148 - ||  ||  || LONEOS
|-
|271149 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271150 - ||  ||  || NEAT
|-
|271151 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271152 - ||  ||  || Pauwels, T.
|-
|271153 - ||  ||  || NEAT
|-
|271154 - ||  ||  || NEAT
|-
|271155 - ||  ||  || NEAT
|-
|271156 - ||  ||  || LONEOS
|-
|271157 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271158 - ||  ||  || NEAT
|-
|271159 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271160 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271161 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271162 - ||  ||  || NEAT
|-
|271163 - ||  ||  || NEAT
|-
|271164 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271165 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271166 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271167 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271168 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271169 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271170 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271171 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271172 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271173 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271174 - ||  ||  || NEAT
|-
|271175 - ||  ||  || NEAT
|-
|271176 - ||  ||  || Pla D'Arguines
|-
|271177 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271178 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271179 - ||  ||  || CINEOS
|-
|271180 - ||  ||  || LONEOS
|-
|271181 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271182 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271183 - ||  ||  || NEAT
|-
|271184 - ||  ||  || NEAT
|-
|271185 - ||  ||  || NEAT
|-
|271186 - ||  ||  || NEAT
|-
|271187 - ||  ||  || NEAT
|-
|271188 - ||  ||  || NEAT
|-
|271189 - ||  ||  || LONEOS
|-
|271190 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271191 - ||  ||  || NEAT
|-
|271192 - ||  ||  || LONEOS
|-
|271193 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271194 - ||  ||  || CINEOS
|-
|271195 - ||  ||  || CINEOS
|-
|271196 - ||  ||  || NEAT
|-
|271197 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271198 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271199 - ||  ||  || NEAT
|-
|271200 - ||  ||  || NEAT
|}

271201-271300 

|-
|271201 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|271202 - ||  ||  || CINEOS
|-
|271203 - ||  ||  || NEAT
|-
|271204 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|271205 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|271206 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|271207 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|271208 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|271209 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|271210 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|271211 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271212 - ||  ||  || Grigsby, A.
|-
|271213 - ||  ||  || LONEOS
|-
|271214 - ||  ||  || NEAT
|-
|271215 - ||  ||  || NEAT
|-
|271216 Boblambert ||  ||  || New Milford
|-
|271217 - ||  ||  || LONEOS
|-
|271218 - ||  ||  || LONEOS
|-
|271219 - ||  ||  || NEAT
|-
|271220 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271221 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271222 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271223 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271224 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271225 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271226 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271227 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271228 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271229 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271230 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271231 - ||  ||  || LONEOS
|-
|271232 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271233 - ||  ||  || LONEOS
|-
|271234 - ||  ||  || LONEOS
|-
|271235 Bellay ||  ||  || Saint-Sulpice
|-
|271236 - ||  ||  || NEAT
|-
|271237 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271238 - ||  ||  || NEAT
|-
|271239 - ||  ||  || LONEOS
|-
|271240 - ||  ||  || LONEOS
|-
|271241 - ||  ||  || NEAT
|-
|271242 - ||  ||  || NEAT
|-
|271243 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271244 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271245 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271246 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271247 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271248 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271249 - ||  ||  || NEAT
|-
|271250 - ||  ||  || NEAT
|-
|271251 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271252 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271253 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271254 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271255 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271256 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271257 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271258 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271259 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271260 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271261 - ||  ||  || LONEOS
|-
|271262 - ||  ||  || LONEOS
|-
|271263 - ||  ||  || NEAT
|-
|271264 - ||  ||  || LONEOS
|-
|271265 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271266 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271267 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271268 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271269 - ||  ||  || NEAT
|-
|271270 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271271 - ||  ||  || LONEOS
|-
|271272 - ||  ||  || LONEOS
|-
|271273 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271274 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271275 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271276 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271277 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271278 - ||  ||  || NEAT
|-
|271279 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271280 - ||  ||  || LONEOS
|-
|271281 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271282 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271283 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271284 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271285 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271286 - ||  ||  || NEAT
|-
|271287 - ||  ||  || NEAT
|-
|271288 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271289 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271290 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271291 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
|271292 - ||  ||  || NEAT
|-
|271293 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271294 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271295 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271296 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271297 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271298 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271299 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271300 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|}

271301-271400 

|-
|271301 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271302 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|271303 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271304 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|271305 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|271306 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|271307 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|271308 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|271309 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271310 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|271311 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271312 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271313 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271314 - ||  ||  || CSS
|-
|271315 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271316 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271317 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271318 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271319 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271320 - ||  ||  || NEAT
|-
|271321 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271322 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271323 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271324 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271325 - ||  ||  || NEAT
|-
|271326 - ||  ||  || NEAT
|-
|271327 - ||  ||  || NEAT
|-
|271328 - ||  ||  || CSS
|-
|271329 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271330 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271331 - ||  ||  || NEAT
|-
|271332 - ||  ||  || NEAT
|-
|271333 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271334 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271335 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271336 - ||  ||  || NEAT
|-
|271337 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271338 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271339 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271340 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271341 - ||  ||  || LONEOS
|-
|271342 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271343 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271344 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271345 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271346 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271347 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271348 - ||  ||  || CSS
|-
|271349 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271350 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271351 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271352 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271353 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271354 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271355 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271356 - ||  ||  || LONEOS
|-
|271357 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271358 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271359 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271360 - ||  ||  || NEAT
|-
|271361 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271362 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271363 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271364 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271365 - ||  ||  || CSS
|-
|271366 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271367 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271368 - ||  ||  || CSS
|-
|271369 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271370 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271371 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271372 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271373 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271374 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271375 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271376 - ||  ||  || NEAT
|-
|271377 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271378 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271379 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271380 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271381 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271382 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271383 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271384 - ||  ||  || NEAT
|-
|271385 - ||  ||  || NEAT
|-
|271386 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271387 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271388 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271389 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271390 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271391 - ||  ||  || LONEOS
|-
|271392 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271393 - ||  ||  || NEAT
|-
|271394 - ||  ||  || Mauna Kea
|-
|271395 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|271396 - ||  ||  || NEAT
|-
|271397 - ||  ||  || NEAT
|-
|271398 - ||  ||  || NEAT
|-
|271399 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271400 - ||  ||  || NEAT
|}

271401-271500 

|-
|271401 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271402 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271403 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271404 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271405 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271406 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271407 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271408 - ||  ||  || NEAT
|-
|271409 - ||  ||  || NEAT
|-
|271410 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271411 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271412 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271413 - ||  ||  || NEAT
|-
|271414 - ||  ||  || CSS
|-
|271415 - ||  ||  || CSS
|-
|271416 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271417 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271418 - ||  ||  || LONEOS
|-
|271419 - ||  ||  || LONEOS
|-
|271420 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271421 - ||  ||  || NEAT
|-
|271422 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271423 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271424 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271425 - ||  ||  || NEAT
|-
|271426 - ||  ||  || CSS
|-
|271427 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271428 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271429 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271430 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271431 - ||  ||  || NEAT
|-
|271432 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271433 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271434 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271435 - ||  ||  || NEAT
|-
|271436 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271437 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271438 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271439 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271440 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271441 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271442 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271443 - ||  ||  || NEAT
|-
|271444 - ||  ||  || NEAT
|-
|271445 - ||  ||  || NEAT
|-
|271446 - ||  ||  || NEAT
|-
|271447 - ||  ||  || NEAT
|-
|271448 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271449 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271450 - ||  ||  || NEAT
|-
|271451 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271452 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271453 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271454 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271455 - ||  ||  || CSS
|-
|271456 - ||  ||  || CSS
|-
|271457 - ||  ||  || NEAT
|-
|271458 - ||  ||  || NEAT
|-
|271459 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271460 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271461 - ||  ||  || CSS
|-
|271462 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271463 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271464 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271465 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271466 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271467 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271468 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271469 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271470 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271471 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271472 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271473 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271474 - ||  ||  || Young, J. W.
|-
|271475 - ||  ||  || CSS
|-
|271476 - ||  ||  || NEAT
|-
|271477 - ||  ||  || CSS
|-
|271478 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271479 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271480 - ||  ||  || LONEOS
|-
|271481 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271482 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271483 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271484 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271485 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271486 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271487 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271488 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271489 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271490 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271491 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271492 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271493 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271494 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271495 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271496 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271497 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271498 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271499 - ||  ||  || LONEOS
|-
|271500 - ||  ||  || LINEAR
|}

271501-271600 

|-
|271501 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271502 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271503 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271504 - ||  ||  || LONEOS
|-
|271505 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271506 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271507 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271508 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271509 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271510 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271511 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271512 - ||  ||  || CSS
|-
|271513 - ||  ||  || NEAT
|-
|271514 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|271515 - ||  ||  || LONEOS
|-
|271516 - ||  ||  || LONEOS
|-
|271517 - ||  ||  || CSS
|-
|271518 - ||  ||  || LONEOS
|-
|271519 - ||  ||  || LONEOS
|-
|271520 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271521 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271522 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271523 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271524 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271525 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271526 - ||  ||  || NEAT
|-
|271527 - ||  ||  || NEAT
|-
|271528 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271529 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271530 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|271531 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271532 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271533 - ||  ||  || LONEOS
|-
|271534 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271535 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271536 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271537 - ||  ||  || CSS
|-
|271538 - ||  ||  || NEAT
|-
|271539 - ||  ||  || CSS
|-
|271540 - ||  ||  || LONEOS
|-
|271541 - ||  ||  || NEAT
|-
|271542 - ||  ||  || NEAT
|-
|271543 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271544 - ||  ||  || LONEOS
|-
|271545 - ||  ||  || LONEOS
|-
|271546 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|271547 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|271548 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|271549 - ||  ||  || NEAT
|-
|271550 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271551 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271552 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271553 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271554 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271555 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271556 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271557 - ||  ||  || CINEOS
|-
|271558 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271559 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271560 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271561 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271562 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271563 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271564 - ||  ||  || LONEOS
|-
|271565 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271566 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|271567 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271568 - ||  ||  || Needville
|-
|271569 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271570 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271571 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271572 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|271573 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271574 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271575 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271576 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271577 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271578 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271579 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271580 - ||  ||  || Healy, D.
|-
|271581 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271582 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|271583 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|271584 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|271585 - ||  ||  || NEAT
|-
|271586 - ||  ||  || NEAT
|-
|271587 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271588 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271589 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|271590 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271591 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271592 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271593 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271594 - ||  ||  || LONEOS
|-
|271595 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|271596 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271597 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271598 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271599 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271600 - ||  ||  || Broughton, J.
|}

271601-271700 

|-
|271601 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|271602 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|271603 - ||  ||  || NEAT
|-
|271604 - ||  ||  || NEAT
|-
|271605 - ||  ||  || NEAT
|-
|271606 - ||  ||  || CINEOS
|-
|271607 - ||  ||  || NEAT
|-
|271608 - ||  ||  || NEAT
|-
|271609 - ||  ||  || LONEOS
|-
|271610 - ||  ||  || NEAT
|-
|271611 - ||  ||  || NEAT
|-
|271612 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271613 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|271614 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271615 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271616 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271617 - ||  ||  || NEAT
|-
|271618 - ||  ||  || CINEOS
|-
|271619 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271620 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271621 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271622 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271623 - ||  ||  || LONEOS
|-
|271624 - ||  ||  || LONEOS
|-
|271625 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271626 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271627 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271628 - ||  ||  || LONEOS
|-
|271629 - ||  ||  || NEAT
|-
|271630 - ||  ||  || NEAT
|-
|271631 - ||  ||  || NEAT
|-
|271632 - ||  ||  || CINEOS
|-
|271633 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271634 - ||  ||  || LONEOS
|-
|271635 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271636 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271637 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271638 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271639 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271640 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271641 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|271642 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271643 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271644 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271645 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271646 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271647 - ||  ||  || NEAT
|-
|271648 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271649 - ||  ||  || CSS
|-
|271650 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|271651 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|271652 - ||  ||  || CSS
|-
|271653 - ||  ||  || CSS
|-
|271654 - ||  ||  || CSS
|-
|271655 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271656 - ||  ||  || NEAT
|-
|271657 - ||  ||  || NEAT
|-
|271658 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271659 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271660 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271661 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271662 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271663 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271664 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271665 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271666 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271667 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271668 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271669 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271670 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271671 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271672 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271673 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271674 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271675 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271676 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271677 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271678 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271679 - ||  ||  || NEAT
|-
|271680 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271681 - ||  ||  || NEAT
|-
|271682 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271683 - ||  ||  || NEAT
|-
|271684 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|271685 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271686 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271687 - ||  ||  || NEAT
|-
|271688 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271689 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271690 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271691 - ||  ||  || Apache Point
|-
|271692 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271693 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271694 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271695 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271696 - ||  ||  || NEAT
|-
|271697 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271698 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271699 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271700 - ||  ||  || LINEAR
|}

271701-271800 

|-
|271701 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271702 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271703 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271704 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271705 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271706 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271707 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271708 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271709 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271710 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271711 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271712 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271713 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271714 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271715 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271716 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271717 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271718 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271719 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271720 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271721 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271722 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271723 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271724 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271725 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271726 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271727 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271728 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271729 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271730 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271731 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271732 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271733 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|271734 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271735 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271736 - ||  ||  || NEAT
|-
|271737 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271738 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271739 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271740 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271741 - ||  ||  || NEAT
|-
|271742 - ||  ||  || NEAT
|-
|271743 - ||  ||  || NEAT
|-
|271744 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271745 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271746 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271747 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271748 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271749 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271750 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271751 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271752 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271753 - ||  ||  || LONEOS
|-
|271754 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271755 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271756 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271757 - ||  ||  || NEAT
|-
|271758 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271759 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271760 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271761 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271762 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271763 Hebrewu ||  ||  || Glinos, T., Levy, D. H.
|-
|271764 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271765 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271766 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271767 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271768 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271769 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271770 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271771 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271772 - ||  ||  || Jones, G. R.
|-
|271773 - ||  ||  || NEAT
|-
|271774 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271775 - ||  ||  || Tucker, R. A.
|-
|271776 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271777 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271778 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271779 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271780 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271781 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271782 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271783 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271784 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271785 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271786 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271787 - ||  ||  || LONEOS
|-
|271788 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271789 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271790 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271791 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271792 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271793 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271794 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271795 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271796 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271797 - ||  ||  || LONEOS
|-
|271798 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271799 - ||  ||  || LONEOS
|-
|271800 - ||  ||  || LONEOS
|}

271801-271900 

|-
|271801 - ||  ||  || Apache Point
|-
|271802 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271803 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271804 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271805 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271806 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271807 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271808 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271809 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271810 - ||  ||  || NEAT
|-
|271811 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271812 - ||  ||  || LONEOS
|-
|271813 - ||  ||  || LONEOS
|-
|271814 - ||  ||  || NEAT
|-
|271815 - ||  ||  || LONEOS
|-
|271816 - ||  ||  || LONEOS
|-
|271817 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271818 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271819 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271820 - ||  ||  || LONEOS
|-
|271821 - ||  ||  || LONEOS
|-
|271822 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271823 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271824 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271825 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271826 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271827 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271828 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271829 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271830 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271831 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271832 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271833 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271834 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271835 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271836 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271837 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271838 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271839 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271840 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271841 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271842 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271843 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271844 - ||  ||  || NEAT
|-
|271845 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271846 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271847 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271848 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271849 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271850 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271851 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271852 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271853 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271854 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271855 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271856 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271857 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271858 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271859 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271860 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271861 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271862 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271863 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271864 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271865 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271866 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271867 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271868 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271869 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271870 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271871 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271872 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271873 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271874 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271875 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271876 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271877 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|271878 - ||  ||  || LONEOS
|-
|271879 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271880 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271881 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271882 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271883 - ||  ||  || LONEOS
|-
|271884 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271885 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271886 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271887 - ||  ||  || NEAT
|-
|271888 - ||  ||  || LONEOS
|-
|271889 - ||  ||  || LONEOS
|-
|271890 - ||  ||  || CSS
|-
|271891 - ||  ||  || Dellinger, J., Garossino, P.
|-
|271892 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271893 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271894 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271895 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271896 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271897 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271898 - ||  ||  || NEAT
|-
|271899 - ||  ||  || CSS
|-
|271900 - ||  ||  || Buie, M. W.
|}

271901-272000 

|-
|271901 - ||  ||  || NEAT
|-
|271902 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271903 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271904 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271905 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271906 - ||  ||  || CSS
|-
|271907 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271908 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271909 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271910 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271911 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271912 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271913 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271914 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271915 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271916 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271917 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271918 - ||  ||  || CINEOS
|-
|271919 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271920 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271921 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271922 - ||  ||  || CINEOS
|-
|271923 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271924 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271925 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271926 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271927 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271928 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271929 - ||  ||  || CSS
|-
|271930 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271931 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271932 - ||  ||  || CSS
|-
|271933 - ||  ||  || CSS
|-
|271934 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271935 - ||  ||  || CSS
|-
|271936 - ||  ||  || CSS
|-
|271937 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271938 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271939 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271940 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271941 - ||  ||  || CSS
|-
|271942 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|271943 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271944 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271945 - ||  ||  || CSS
|-
|271946 - ||  ||  || CSS
|-
|271947 - ||  ||  || CSS
|-
|271948 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271949 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271950 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271951 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271952 - ||  ||  || CINEOS
|-
|271953 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271954 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271955 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271956 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271957 - ||  ||  || CSS
|-
|271958 - ||  ||  || Jarnac
|-
|271959 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271960 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271961 - ||  ||  || CSS
|-
|271962 - ||  ||  || CSS
|-
|271963 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271964 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271965 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271966 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271967 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271968 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271969 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271970 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271971 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271972 - ||  ||  || CINEOS
|-
|271973 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271974 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271975 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271976 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271977 - ||  ||  || NEAT
|-
|271978 - ||  ||  || Veillet, C.
|-
|271979 - ||  ||  || Veillet, C.
|-
|271980 - ||  ||  || Veillet, C.
|-
|271981 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271982 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271983 - ||  ||  || NEAT
|-
|271984 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271985 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271986 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271987 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271988 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271989 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271990 - ||  ||  || CSS
|-
|271991 - ||  ||  || CSS
|-
|271992 - ||  ||  || CSS
|-
|271993 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271994 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271995 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271996 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|271997 - ||  ||  || LINEAR
|-
|271998 - ||  ||  || Vuissoz, C., Behrend, R.
|-
|271999 - ||  ||  || LINEAR
|-
|272000 - ||  ||  || Spacewatch
|}

Collegamenti esterni 
 

0271001